Вальє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Ліможа, 33 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 355 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 741,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії 
 Вальєр на сайті французького Національного інституту географії
 Вальєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез